Fàbrica Borràs (Cardedeu) (Vallès Oriental)
 Fàbrica Borràs (Sant Joan de Vilatorrada) (Bages)
 Fàbrica Borràs o el Borràs, colònia tèxtil fundada al darrer quart del  dins del terme de Castellbell i el Vilar
 Antiga Fàbrica Borràs i Massó, edifici a Mataró (Maresme)